Ternate bezeichnet

 eine Insel der Nordmolukken, siehe Ternate
 den Hauptort dieser Insel, siehe Ternate (Nordmolukken)
 das ehemalige Sultanat auf der Insel, siehe Ternate (Sultanat)
 eine Insel im Alor-Archipel, siehe Ternate (Alor)
 ein indonesisches Dorf im Distrikt Westalor Meer (Provinz Ost-Nusa Tenggara), siehe Ternate (Westalor Meer)
 einen Ort in Italien, siehe Ternate (Lombardei)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Cavite, Philippinen, siehe Ternate (Cavite)

Siehe auch:
 Ternate-Manuskript, eine Schrift zur Entstehung der Arten von Alfred Russel Wallace (1858)